Leme bezeichnet:
 Leme (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Leme (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 der Limski-Kanal auf Istrien auf Italienisch

Leme ist der Familienname von:
 Elton Leme (* 1960), brasilianischer Botaniker
 Henrique Leme († 1523), portugiesischer Seefahrer

Weiteres:
 Lemé, Gemeinde im französischen Département Aisne
 Lème, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques 

Siehe auch:
 Lemme